Sezon 1923/1924 był 10. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytuł obroniła drużyna Örgryte IS.

Grupa Östra

Grupa Västra

Finał 
 13 lipca 1924:AIK Fotboll 0 – 1 Örgryte IS
 20 lipca 1924:Örgryte IS 1 – 0 AIK Fotboll

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 

1923 w piłce nożnej
1924 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1923 w Szwecji
1924 w Szwecji